Ма́рко А́нттила (; ) — финский хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Ильвес». Чемпион мира 2019 и 2022 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Олимпийский чемпион 2022 года. Известен очень высоким для хоккеиста ростом (204 см).

Игровая карьера

Чемпионат мира 2019 
На победном для финнов чемпионате мира 2019 года в Словакии Антилла в каждом из матчей плей-офф отметился решающими голами: сравнял за полторы минуты до конца основного времени счёт в четвертьфинале против сборной Швеции, забил единственный гол в полуфинале против сборной России и забросил первые две шайбы в финале против сборной Канады, которая до этого вела 1:0. На следующий день после финала Анттиле исполнилось 34 года.

Достижения 
 Победитель молодёжной СМ-Лиги — 2005
 Чемпион мира — 2019, 2022
 Олимпийский чемпион — 2022

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ЛеКи
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Эребру»
Игроки ХК «Йокерит»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»